Луверн има више значења:
 Луверн (Алабама)
 Луверн (Минесота)
 Луверн (Северна Дакота)